Mit Trauerbartvogel können zwei Vogelarten gemeint sein:
 der Olivrücken-Bartvogel (Capito aurovirens), aus der Familie der Amerikanischen Bartvögel
 der Trauerbartvogel (Afrikanischer Bartvogel) (Gymnobucco bonapartei) aus der Familie der Afrikanischen Bartvögel